P13 peut faire référence à :
 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, d'après la classification internationale des maladies ;
 Papyrus 13, un papyrus du Nouveau Testament ;
 Université Sorbonne Paris Nord (Paris 13), une université parisienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres